Der Schießwettbewerb über 25 m Schnellfeuerpistole der Männer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde am 12. und 13. August 2016 im Centro Nacional de Tiro ausgetragen.

Titelträger

Ergebnisse

Qualifikation

Finale

Weblinks 
 Olympic Sports Shooting

Schnellfeuerpistole Manner